Chris Ward peut désigner :

Chris Ward (1956), ancien joueur de la NFL
Chris Ward, membre du conseil municipal de San Diego
Chris Ward (1949), joueur de baseball américain
 Chris Ward (1968), un joueur d'échecs britannique ;
 Chris Ward, un réalisateur de films pornographiques ;
Chris Ward (1981), ancien joueur de Lincoln City
  (1958), un dramaturge britannique et canadien ;
 Chris Ward (1949), un homme politique canadien ;
  (1960), un chanteur de country music américain.
 Chris Ward (1970)
 Chris Ward (1978), un surfeur américain ;
Chris Ward (1941), joueur de boulingrin en Angleterre
Chris Ward, marin néo-zélandais
Chris Ward, rappeur et interprète de télévision américain, plus connu sous le nom de MC Chris

Voir aussi